Boobaholics Anonymous ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Jules Jordan Video vom Regisseur Mike John. Im Jahr 2013 wurde die Filmreihe mit einem AVN Awards ausgezeichnet. Die Filmreihe zeichnet sich dadurch aus, dass ausschließlich Darstellerinnen mit natürlichen Brüsten zu sehen sind.

Darsteller 
 Boobaholics Anonymous 1 (2005): Gianna Michaels, Rayveness, Sara Stone, Brandy Talore, Misty May
 Boobaholics Anonymous 2 (2006): Carmen Hayes, Mia Bangg, Amy Ried, Candace Von, Tiffany Six, Ariel Alexis 
 Boobaholics Anonymous 3 (2007): Aiden Starr, Rucca Page, Riley Evans, Carolyn Reese, Stacy Adams, Allie Foster
 Boobaholics Anonymous 4 (2008): Charley Chase, Egypt (II), Whitney Stevens, Riley Evans, Erika Vution, Cassandra Calogera, London Keyes 
 Boobaholics Anonymous 5 (2009): Rayveness, Rachel Love, Avy Scott, Evie Delatosso, Ami Jordan
 Boobaholics Anonymous 6 (2009): Rachel Love, Sara Stone, Jessica Moore, Baby Cakes, Angelica Raven, Kitty Bella, Sierra Skye
 Boobaholics Anonymous 7 (2011): Alia Janine, Victoria Rae Black, Adrianna Luna, Mia Rider, Chloe Taylor
 Boobaholics Anonymous 8 (2012): Alia Star, Lizz Tayler, Beverly Paige, Britney Young, Siri, Amber Cox 
 Boobaholics Anonymous 9 (2013): Tessa Lane, Whitney Westgate, Mya Lushes, Noelle Easton, Chrissy Nova 
 Boobaholics Anonymous 10 (2014): Noelle Easton, Zoe Wayne, Abby Lee Brazil, Karlee Grey

Auszeichnungen 
 2013 AVN Award – Best Big Bust Series

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film